Mărgineni a következő romániai települések román neve:
 Marzsinén, Bákó megyében
 Marginen, Brassó megyében
 Mărgineni, Fehér megyében